Linka 4 je označení více dopravních linek:

metro
 4 (linka metra v Ciudad de México) – linka metra v Ciudad de México
 4 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 4 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu
 Filjovskaja (linka metra v Moskvě) – linka metra v Moskvě, která bývá označována zkráceně také číslem čtyři
 Pravoberežnaja (linka metra v Petrohradu) – linka metra v Petrohradu, která bývá označována zkráceně také číslem čtyři

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 4 – tramvajová linka v Praze
 4 (tramvajová linka v Paříži) – tramvajová linka v Paříži